Al Jafrah kan syfta på:

Geografi

Jemen 

 Al Jafrah (subdistrikt i Jemen, Shabwah), 
 Al Jafrah (subdistrikt i Jemen, Sadah),

Libyen 

 Al Jufrah (distrikt), 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar